

Localidades

Highland Lake (Alabama)
Highland Lake (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos